Atlantic Avenue est une avenue principale d'orientation est-ouest qui traverse les arrondissements de Brooklyn et du Queens, à New York.
 Atlantic Avenue – Barclays Center est une station souterraine du métro de New York.

Voir aussi 
 
 Atlantic Avenue est un court métrage réalisé par Laure de Clermont-Tonnerre en 2012.